160. længdegrad kan henvise til:

 160. vestlige længdekreds
 160. østlige længdekreds